Le baron Albert Frédéric Guillaume de Dietrich (né à Jaegerthal le  - décédé à La Tour-de-Peilz) est un industriel alsacien.

Il est maître des forges et gérant de la société de Dietrich.

Notes et références

Voir aussi  
 Famille de Dietrich

Liens externes
 
 
 

Industriel alsacien
Albert
Maître de forges
Naissance en août 1831
Naissance à Windstein
Naissance dans le Bas-Rhin de 1790 à 1871
Date de décès non renseignée (XIXe siècle)
Décès à La Tour-de-Peilz